Lista 419 gmin w departamencie Ain we Francji.

 (CUB) Agglomeration community of Bourg-en-Bresse, created in 2001.